Scuola teologica è un termine che può assumere diversi significati specifici, nell'ambito dell'insegnamento religioso, ma anche assieme con altre discipline correlate:

 Madrasa o madrassa, un termine arabo che significa scuola
 Scuola di San Vittore, una scuola filosofica, teologica e di diritto fondata nel 1108 da Guglielmo di Champeaux nell'abbazia di San Vittore presso Parigi
 Facoltà valdese di teologia, il più antico e prestigioso istituto di preparazione teologica protestante in Italia
 Scuola catechetica di Alessandria, in greco τῆς κατηχήσεως Διδασκαλεῖον, è il nome della scuola di teologia di Alessandria d'Egitto attiva sin dal II secolo, nota anche come Scuola di Alessandria o Didaskaleion (Διδασκαλεῖον)
 Académie de Saumur, una università ugonotta francese, fondata a Saumur nel marzo 1593 e soppressa l'8 gennaio 1685
 Chiesa evangelica battista di via del Teatro Valle, per il culto evangelico a Roma
 Facoltà teologica dell'Italia settentrionale, una università della Chiesa cattolica che ha sede a Milano